

Geografia 
Pampa — região de planícies na América do Sul

Estados Unidos 
Pampa (Texas)

Peru 
Pampas (Tayacaja)
Pampas (Pallasca)
Pampas (distrito)
Pampas de Hospital

Outros
Pampa (cavalo) — raça de cavalos originária do Brasil
Pampa (voleibolista) — medalhista olímpico brasileiro
Ford Pampa — modelo 
FMA Pampa — avião militar de treinamento da Argentina
Rede Pampa de Comunicação
Rede Pampa
Pampas Safari — parque brasileiro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de epônimos